Кончаны  — топоним:

Белоруссия 
 Кончаны — деревня, Освейский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Кончаны — деревня, Берестовицкий район, Гродненская область
 Кончаны — деревня, Красненский сельсовет, Молодечненский район, Минская область
 Кончаны — деревня, Слободковский сельсовет, Бобруйский район, Могилёвская область